Сабу́ровы — московский дворянский род (многие представители которого были боярами и воеводами), отнесённый к столбовому дворянству.

Происхождение и история рода 
Род Сабуровых потомства мурзы Чета внесён в Бархатную книгу. При подаче документов (01 февраля 1686 года) для внесения рода в Бархатную книгу была предоставлена родословная роспись Сабуровых.

Однородцы, Пильемовы-Сабуровы (по прямой мужской линии), происходят от Ивана Фёдоровича Сабурова ум. оц.   1450 г., и супруги его Натальи Ивановны Сабуровой (Урожденная Бутурлина). Их первого сына звали Семён Иванович Вислоух Сабуров, а второго сына Фёдор Иванович Пильем Сабуров, от которых и пошла эта ветвь (впоследствии стали именоваться просто Сабуровыми, без добавления приставки Пильемовы).

Есть фамилии: Долговых, Сабуровых и две ветви Долгово-Сабуровых:

 Долговы, из которых Иван Андреевич убит в сражении в 1135 году (в гербовник не внесены).
 Долгово-Сабуровы, потомство Атуна-Андановича, боярина великого князя Александра Невского (1252—1263) (Герб. Часть II. № 32).
 Сабуровы, потомство Чета, выехавшего из Орды в 1330 году (Герб. Часть I. № 43).
 Долгово-Сабуровы, потомки Фёдора Долгово-Сабурова, вёрстанного поместным окладом в 1629 году (Герб. Часть VII. № 75).

Род Сабуровых внесён в VI и IV части дворянских родословных книг Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Смоленской, Московской и Владимирской губерний.

Род Сабуровых происходил из Костромы. Первым представителем рода, о котором сохранились документальные свидетельства, был боярин Дмитрий Зерно, служивший великому московскому князю Ивану Даниловичу Калите (1288—1340). По легендарной версии, основателем рода был татарский мурза по имени Чет, который крестился (1330) и, приняв имя Захария, стал основателем знаменитого Свято-Ипатьевского монастыря в Костроме. Однако эта версия имеет серьёзные хронологические проблемы. Кроме того, данная родословная легенда отсутствует в Государевом родословце и Бархатной книге и вероятно имеет более позднее происхождение. По мнению С. Б. Веселовского она возникла не ранее последней четверти XVI века. Он же предполагает, что Захария был костромским боярином и жил во второй половине XIII века.

Согласно родословным, у Захарии был сын Александр, который, возможно, может быть идентифицирован с убитым (1304) в Костроме боярином Александром Зерно, а также внук Дмитрий Зерно, имевший трёх сыновей — Ивана, Константина Шею и Дмитрия. Их существование подтверждается и синодиком Ростовского Успенского собора. От старшего сына Ивана, Фёдора Сабура, пошли Сабуровы, от младшего, Ивана Годуна — Годуновы.

Старший сын Фёдора Сабура Михаил (ум. 1464) служил Дмитрию Шемяке, а потом Василию Тёмному и Иоанну III. Его братья —Василий (ум. 1485) и Семён Пешко (ум. 1484), также были боярами. От последнего из них произошла угасшая в конце XVI века ветвь Пешковых-Сабуровых.

От младшего их брата Константина Сверчка происходила ветвь Сверчковых-Сабуровых, угасшая в XVII веке; старший из его сыновей Юрий Константинович (ум. 1512), окольничий, был отцом Соломонии — первой жены Василия III. Брат её Иван-Василий Юрьевич был кравчим.

Рюма Сабуров — опричник Ивана Грозного (1573).

Василий Борисович (ум. 1578) и Богдан Юрьевич Сабуровы (ум. 1598) были боярами. Дочь Богдана Юрьевича Евдокия (ум. 1619), в иночестве Александра, была первой женой царевича Иоанна Иоанновича, сына Грозного.

Бояре Сабуровы были также Вологодскими воеводами.

Описание гербов

Герб. Сабуровых 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение печати с гербом бригадира Фёдора Васильевича Сабурова:  в серебряном поле щита, вверху, изображена коричневая стрела, к ней на розовой ленте подвешено чёрное ядро, и внизу данной фигуры изображена согнутая рука с мечом остриём вверх. Слева от фигур серое копьё, остриём вверх. Щит увенчан дворянской короной (дворянский шлем отсутствует). Из короны вниз, выходит намёт, цветовая гамма которого не указана.

Герб. Часть I. № 43. 
Герб рода Сабуровых: в щите, разделённом на три части, горизонтально и перпендикулярно, находится в верхней, малой.части, в красном поле, серебряная стрела, летящая в правую сторону. В нижней, пространной части, в правом, голубом поле, золотая пика, остроконечием вверх обращённая, а в левом, серебряном поле, орлиная лапа, держащая саблю. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нём короной. Намёт на щите голубой, подложен серебром.

Герб. Часть XVI. № 16. 
Щит рассечён с главою. В правой лазуревой части золотое копьё в столб. Во левой серебряной части выходящая с левого бока чёрная орлиная лапа, держащая лазуревый выгнутый с золотой рукояткой меч. В червлёной главе щита серебряная стрела, обращённая остриём влево.

Над щитом дворянский шлем с короною. Нашлемник: накрест два золотых копья. Намёты: справа лазуревый, подложен золотом, слева чёрный, подложен серебром. Щитодержатели: два русских воина времен Дмитрия Донского, правый держит копье, левый — круглый щит с надписью славянскими буквами «АПТ.СЕНТ.И» (1380 г. 8 сентября). Герб окружен княжеской мантией, украшенной княжеской короной. Андрей Иванович Сабуров, (1797—1866) — обер-гофмейстер и директор Императорских театров, 29 марта 1863 года жалован дипломом в подтверждение потомственного дворянского достоинства.

Известные представители рода  

 Сабуров Юрий Васильевич — убит при взятии Казани (02 октября 1552 года); его имя вписано в синодик Московского Успенского Собора на вечное поминовение.
Сабуров Семён Васильевич — воевода в Переславле-Рязанском (1591).
Сабуров Семён Фёдорович — окольничий, воевода в Тобольске (1599—1600).
Сабуров Богдан Степанович — воевода в Копорье (1601).
Сабуров Михаил Богданович — воевода в Астрахани (1602).
Сабуров Ждан Степанович — воевода в Пскове (1602—1603).
Сабуров Иван Никифорович — воевода в Ржеве (1614), в Торжке (1616—1617), московский дворянин (1627—1640).
Сабуров Пётр Григорьевич — воевода в Суздале (1617—1618), во Владимире на Клязьме (1620), в Переславле-Залесском (1625—1626), московский дворянин (1627—1640).
Сабуров Богдан Семёнович — воевода в Василе (1618), в Суздале (1620), московский дворянин (1627—1629).
Сабуров Никон Богданович — воевода в Ядрине (1620),  московский дворянин (1627—1629).
Сабуровы: Дмитрий Григорьевич, Матвей и Дмитрий Богдановичи —- стольники (1627—1640).
Сабуров Дмитрий Григорьевич — стольник, воевода во Владимире на Клязьме (1639—1640).
Сабуров Алексей Иванович — стольник (1640—1676).
Сабуров Степан Богданович — московский дворянин (1629—1640), воевода во Владимире на Клязьме (1646—1648).
Сабуровы: Родион, Иван и Василий Дмитриевичи — стольники (1658—1692).
 Сабуров, Михаил Яковлевич(? — 1792) — отставной прапорщик.
 Сабуров, Василий Михайлович (1757? — до 1822)
 Сабуров, Иван Васильевич (1788—1873) — сельский хозяин, инженер-капитан
 Сабуров, Иван Михайлович
 Сабуров, Яков Иванович (1798—1858) — литератор

 Сабуров, Иван Михайлович (Андреевич?)
 Сабуров, Андрей Иванович (1797—1866) — обер-гофмейстер и директор Императорских театров.
 Сабуров, Александр Иванович (1799—1880?) — член Северного декабристского общества.
 Сабуров, Пётр Александрович (1835—1918) — дипломат, сенатор, собиратель древностей.
 Сабуров, Александр Петрович (1870—1919) — петроградский губернатор, церемониймейстер.
 Сабуров, Андрей Александрович (1837—1916) — министр народного просвещения, действительный тайный советник.

 Сабуров, Александр Александрович  (1874—1934) — юрист.
 Сабуров, Андрей Александрович (1902—1959) — литературовед;

См. также 
 Долгово-Сабуровы
 Сверчковы-Сабуровы
 Пешковы-Сабуровы
 Годуновы
 Хвалевское

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Ювеналий (Воейков). Краткое историческое родословие благородных и знаменитых дворян Сабуровых. — , 1797

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины